L'Institut Rousseau est un groupe de réflexion français créé en 2020, dirigé par Nicolas Dufrêne et Chloé Ridel.

Présentation
L’Institut Rousseau est un think tank créé le 4 mars 2020 à Paris et qui se définit comme un .

Il place son effort de réflexion sous la figure du philosophe Jean-Jacques Rousseau qui faisait de la souveraineté du peuple, et de la volonté générale fondée sur un libre exercice de la raison, notre chemin vers la modernité. Ses travaux poursuivent une vocation généraliste.

Pour le journal L'Humanité, le think tank est situé à gauche.

Fonctionnement
Dirigé par Nicolas Dufrêne, haut fonctionnaire et essayiste, l’Institut Rousseau a, depuis 2020, pour président d’honneur l’économiste Gaël Giraud. Sa directrice adjointe est Chloé Ridel, haute fonctionnaire, spécialiste des questions européennes. Son directeur des études est Benjamin Morel, maître de conférences en droit public. 

Son conseil scientifique compte une vingtaine de membres, parmi lesquels le démographe Hervé Le Bras, la géographe Anaïs Voy-Gillis et la magistrate Magali Lafourcade. Fabien Escalona, Pavlina R. Tcherneva, Nathan Sperber et Christophe Ventura font aussi partie du conseil scientifique. 

L'institut est financé par les dons et les cotisations de ses adhérents. Il est constitué sous forme associative.

Prises de position
L'Institut Rousseau promeut l'annulation des dettes souveraines détenues par la Banque centrale européenne, en échange d'investissements permettant de financer la « reconstruction écologique ».

N. Dufrêne a publié avec Alain Grandjean, en février 2020, un ouvrage pour défendre cette proposition, Une monnaie écologique, pour sauver la planète (Odile Jacob). Cette proposition a fait l'objet de critiques de la part de plusieurs responsables politiques, comme la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui juge « inenvisageable » une annulation de dette par la BCE.  

Les propositions de l’Institut sont notamment axées autour des 2 axes suivants : « Réinvestir l’idée d’une raison républicaine partagée et d’un bien commun à l’humanité. » et « La souveraineté doit revenir au peuple qui, à travers la République, doit refaire de l’État l’instrument permettant de façonner son avenir. »  

Partant du constat de 40 ans d'échec de la décentralisation en France, l'Institut souhaite 

L'Institut, ainsi que l’économiste américaine Pavlina R. Tcherneva  (proche de Bernie Sanders), estiment enfin qu’un million d’emplois « verts aidés » pourraient voir le jour en France et qu'il existe un gisement important pouvant être basé sur des emplois publics d'utilité sociale et temporaires, à baser sur le volontariat. Dans La Garantie d’emploi, Tcherneva indique que

Identités visuelles

Notes et références

Lien externe

Think tank français